Ogi peut désigner :
 Ogi, ville japonaise de la préfecture de Saga.
 Le domaine d'Ogi, domaine féodal japonais.
 Adolf Ogi, homme politique suisse.
 Aritatsu Ogi, footballeur japonais.
 Ogi, mot désignant le pain en basque.

Homonymie de patronyme